Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 1984 года прошёл с 12 по 15 августа на стадионе Prince Moulay Abdellah Stadium в Рабате, Марокко.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике